Stephen Carter – angielski polityk z XIV wieku, parlamentarzysta z Scarborough
 Stephen Carter (ur. 1945) – amerykański architekt
 Stephen L. Carter (ur. 1954) – amerykański prawnik i pisarz
 Stephen Carter (ur. 1964) – brytyjski przedsiębiorca i polityk, minister, baron Carter of Barnes